Роберт «Робби» Бенсон (род. 7 мая 1992 года , Атлон, Ирландия) — ирландский футболист, полузащитник, выступающий за Дандолк — первый ирландский клуб, вышедший в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА в 2016 году, в течение турнира Бенсон дважды забил, его гол Варшавской Легии в плей-офф, получил освещение в мировых СМИ.

Ранние годы 
Бенсон родился в Атлоне и с 2004 по 2010 год обучался в колледже Марист. Он играл в полростковый футбол за местный клуб «Сент-Фрэнсис».

Профессиональная карьера

Атлон Таун (2008—2010) 
Бенсон начал свою карьеру в Атлон Таун, дебютировав против Уотерфорд 3 октября 2008 года. Следующие два сезона он провел, играя за клуб в Первом дивизионе. Параллельно футболу он продолжал академические занятия, специализировался на химии и математике и получил степень магистра актуарных наук.

ЮКД (2010—2015) 
Присоединившись к команде в 2010 году Бенсон не смог принять участие в играх из-за правил стипендиального обучения. Вышел на поле он в сезоне 2011 года, сыграв 20 матчей в Премьер-дивизионе и забив 5 голов. В сезоне 2012 года за 31 игру забил 3 гола, ЮКД финишировал девятым и избежал вылета. В сезоне 2013 года забил рекордные для карьеры 9 голов в 25 матчах и клуб вновь финишировал девятым.

В 2014 году Бенсон стал капитаном команды и сыграл за клуб во всех 35 матчах лиги, забив 3 гола. Однако клуб вылетел в низшую лигу после поражения в плей-офф от .

В 2015 году он провёл 5 матчей в Лиге Европы, приведя свою команду к победе над Дюделанжем. Всего Бенсон сыграл в 18 играх лиги и забил 7 голов, но ЮКД не вышел в Высший Дивизион, проиграв Финн Харпс. Завершив в 23 года обучение, Робби покинул клуб.

Дандолк (2016—2019) 
В декабре 2015 года, Робби Бенсон подписал контракт с Дандолк сославшись на возможность работать под началом Стивена Кенни. Он забил третий гол в матче с БАТЭ и Дандолк стал первой ирландской командой, вышедшей в плей-офф Лиги чемпионов, а затем забил гол слёта против Легии, который получил широкое освещение в СМИ.

Дандолк прошел квалификацию на групповой этап Лиги Европы УЕФА 2016/2017, Робби забил за Дандолк в домашнем матче против Зенита, но матч был проигран 2: 1. Бенсон за выступление в Лиге Чемпионов был назван игроком месяца в августе 2016 года.В ноябре 2017 года Бенсон подписал новый годовой контракт с Дандолком.

Сент-Патрикс Атлетик (2020—2021) 
Бенсон подписал контракт с Сент-Патрикс Атлетик 13 ноября 2019 года. Вместе с ним в клуб перешёл футболист Дандолка , вскоре занявший должность главного тренера. Бенсон забил гол в первом матче за клуб, победив Фермой 6:0 .28 ноября 2021 года Бенсон забил победный 4-ый пенальти в финале Кубка Ирландии 2021, принеся победу клубу в матче с Богемиан.

Дандолк (2022 — настоящее время) 
17 декабря 2021 года было объявлено о возвращении Бенсона в Дандолк вместе с О’Доннеллом в роли главного тренера.

Статистика выступлений 
По данным на август 2022

Примечания 

Футболисты Ирландии
Игроки ФК «Атлон Таун»
Игроки ФК ЮКД
Игроки ФК «Дандолк»
Игроки ФК «Сент-Патрикс Атлетик»